:

 Filip III., španjolski kralj, vladao 1598. – 1621. U Portugalu vladao pod imenom Filip II.
 Filip IV., španjolski kralj vladao 1621. – 1640. Ujedno je bio i kralj Portugala pod imenom Filip III. 
 Filip III., kralj Makedonije vladao 323. – 317. prije nove ere, brat Aleksandra Velikog
 Filip III., kralj Francuske vladao 1270. – 1285.